Der Kanton Toul-Sud war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Toul im Département Meurthe-et-Moselle. Hauptort war die Stadt Toul. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2004 bis 2015 Alde Harmand.

Lage

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden und einem Teil der Stadt Toul:

Anmerkung: Toul gehört teils zum Kanton Toul-Sud, teils zum Kanton Toul-Nord. Angaben für Toul für die ganze Gemeinde.

Toulsud
Aufgelöst 2015